gemeente in de Italiaanse provincie Turijn: Traves (Turijn)
gemeente in het Franse departement Haute-Saône: Traves (Haute-Saône)